Нано может означать:
 «нано-» (от ) — одна из приставок СИ (10−9 — одна миллиардная). Обозначения: русское н, международное n. Пример: нанометр (10−9 м)

Персоналии 
 Нано, Аньезе (род. 1965) — итальянская актриса.
 Нано, Фатос (род. 1952) — албанский политик, бывший премьер-министр Албании.
 Нано (род. 1988) — японская певица и автор песен.

См. также 
 Нанотехнология